Grabherr ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Grabherr (1911–1987), österreichischer Jurist und Verwaltungsbeamter
 Georg Grabherr (1946–2022), österreichischer Ökologe
 Norbert Grabherr (1919–1977), österreichischer Burgenforscher
 Reingard Grabherr (* 1964), österreichische Wissenschaftlerin, Biotechnologin und Virologin
 Werner Grabherr (* 1985), österreichischer Fußballspieler und -trainer